Månsträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Månsträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,74 km²)
Månsträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (1,11 km²)
Månsträsket, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,09 km²)
Månsträsk, by i Arvidsjaurs kommun, 
Ol-Månsträsket, sjö i Storumans kommun,  (62,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn